Tauris kan syfta på:

 Tauris – vad grekerna under antiken kallade en halvö i Svarta havet, se Krimhalvön
 Tauris – gammalt namn på en stad i Iran, se Tabriz